Aldo Ciccolini (1925-2015), pianiste classique italien naturalisé français ;
 Félix Ciccolini (1916-2010), homme politique français ;
 François Ciccolini (né en 1962), footballeur français ;
 Guido Ciccolini, (1885-1963), ténor italien.

Homonymie de patronyme italien